Бобот — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край Словаччини.

 Бобот та енергія Всесвіту — український сімейний фантастичний фільм 2018 року.